Чечуро – фамилия. Известные носители:
 Чечуро, Анатолий Николаевич (1916–?) – советский металлург, лауреат Ленинской премии.
 Чечуро, Геннадий Семёнович (1939–2000) – украинский советский баскетболист. Заслуженный мастер спорта СССР.

См. также
Чечуров